Komarno steht für:
 Komarno (Chassidismus), eine chassidische Bewegung

Komarno ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Komarno (Ukraine), Stadt in der Ukraine
 Komarno (Niederschlesien) (deutsch: Kammerswaldau), Dorf in der Gemeinde Janowice Wielkie, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Komarno (Lublin), Dorf in der Woiwodschaft Lublin, Polen
 Komarno (Montenegro), Dorf in Montenegro

Komárno bezeichnet:
 Komárno, Stadt im Okres Komárno, Slowakei
 Komárom, Stadt in Ungarn (slowakischer Name)
 Komárno (Tschechien), Gemeinde im Okres Kroměříž, Tschechien
 Okres Komárno, Verwaltungsgebiet im Süden der Slowakei